Монголія ділиться на 21 аймак () і столицю Улан-Батор:

Кожний аймак ділиться на одиниці, часто звані як райони, які в період соціалізму являли собою центральні садиби колективних господарств. В СРСР для даних одиниць у російській мові, у тому числі на картах, застосовувалося найменування сомон. Це найменування не відповідає вимові сучасної монгольської мови, у якому ця одиниця називається . У 2005 році число сомонів становило 330.

Примітки

Посилання 
 Soums of Mongolia  на сайті Statoids 
 Карта Монголії із границями сумів